Le DUT Packaging (PEC), créé en  par l'IUT Léonard de Vinci de Reims, forme en France des techniciens supérieurs en emballage. Cette formation donne une vision globale du cycle de vie des emballages et est orientée suivant trois axes principaux :
 la conception d'emballage ;
 l'analyse et la maîtrise de la qualité des emballages ;
 la logistique des flux de distribution.

En 2013, le DUT GCE change de nom et devient le DUT Packaging Emballage et Conditionnement (PEC)

Liste des cinq IUT proposant ce diplôme 
 IUT d'Avignon
 IUT de Castres
 IUT de Chambéry
 IUT d’Evreux
 IUT de Reims

Recrutement 
La formation DUT PEC est essentiellement ouverte à des étudiants issus de baccalauréats S, ES, STI et STL. Elle est adaptée à des étudiants créatifs, curieux et ayant envie de découvrir de nouvelles matières.

Certains départements PEC portent également des licences professionnelles ouvertes aux bac+2 (BTS, DUT, L2)

Programme 
La formation dure deux années (4 semestres) et comporte un stage en entreprise de 10 semaines minimum en fin de deuxième année. Le programme pédagogique national est commun à tous les départements PEC des différents IUT. Chaque département peut cependant modifier 10 % du programme en fonction des spécificités industrielles locales (adaptation locale).

 UE 11 : Mise en œuvre et distribution des emballages
 UE 12 : Méthode de conception des emballages
 UE 13 : Formation générale 
 UE 21 : Formation Technologique des emballages 1
 UE 22 : Matériaux 1
 UE 23 : Formation Générale 2
 UE 31 : Formation Technologique des emballages 2
 UE 32 : Matériaux et contrôle d'emballage
 UE 33 : Formation Générale 3
 UE 41 : Formation Technologique des emballages 3
 UE 42 : Analyse et maîtrise de la qualité
 UE 44 : Projet et stage
 UE 43 : Formation Générale 4
 UE 44 : Projet et stage

Débouchés professionnels 

 Technicien développement Packaging / Concepteur d'emballage
 Technicien Supérieur en Analyse et contrôle des emballages
 Responsable de ligne de fabrication ou de conditionnement
 Technicien Supérieur en Logistique de distribution et gestion des flux

Poursuite d'études 

Même si le DUT permet une insertion professionnelle immédiate, la majorité des étudiants diplômés PEC poursuivent leurs études après l'obtention du DUT. 
	
 Licences professionnelles : packaging, design, production, logistique, qualité, achat ;
 Écoles d’ingénieurs : ESI Reims (ex ESIEC), ISEL, ISIP, ISPA, PAGORA ;
 Licence puis Master professionnel ;
 Écoles supérieures : ESEPAC

Liens internes 
 Articles sur l'Emballage et le Packaging

Notes et références 

Genie du conditionnement et de l'emballage
Emballage